Азаев — фамилия. Известные носители:
 Азаев, Хамид Хадидович (1948) — советский и российский артист театра и кино.
 Азаева, Червон Али кызы (1928—2006) — советский азербайджанский хлопкороб, Герой Социалистического Труда.